Какалотан има више значења:

 Какалотан (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Какалотан (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику